Николай Михайлович Шейко (род. 24 мая 1938, Харьков) — режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999), заведующий литературной частью МХТ им. Чехова.

Биография 
Окончил Харьковский театральный институт, где педагогами Н.М.Шейко по режиссуре были А.Б.Глаголин и Б.Н.Норд. Ещё будучи студентом, в 1961 году  Николай Шейко организовал в  Москве в Студенческом театре МГУ первый вечер, посвящённый памяти Вс.Э. Мейерхольда, а затем - в 1962 году в Харькове -  первый вечер, посвящённый памяти Леся Курбаса. До этого имена двух выдающихся репрессированных режиссёров старались публично не упоминать.  Сценическую деятельность начал в 1962 году в Киевском театре имени И. Франко. Работал режиссёром-постановщиком в Рижском ТЮЗе (1965 - 1972), Александринском театре Санкт-Петербурга ( 1973 - 1982), главным режиссёром в Минском Республиканском молодёжном театре (1972 - 1973) и Русском театре Эстонии (Таллинн) (1982 - 1988).

С 1987 года живёт в Москве. Работал в театре «Эрмитаж» (1988 - 1992), параллельно ставил в театре им. Пушкина. Всего поставил около 100 спектаклей по произведениям М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Островского, И. Гончарова, А. Чехова, А. Толстого, Л. Леонова...

Обращался к драматургии современных авторов: А. Арбузова («Вечерний свет», «Ночная исповедь»), А. Гладкова («Молодость театра»), А. Володина («С любимыми не расставайтесь», «Дневники королевы», «Назначение», «Ящерица»), Э. Радзинского («Беседы с Сократом», «А существует ли любовь? — спрашивают пожарные»).

Его основной театральный интерес связан с классической драматургией: Шекспиром, Мольером, Мариво, — и в первую очередь с итальянским театром. Неоднократно ставил пьесы К. Гоцци («Зелёная птичка» и «Счастливые нищие»), К. Гольдони («Самодуры», "Венецианский антиквар").

Автор статей об итальянском и русском театре, о творчестве Вс. Мейерхольда.

В МХТ им. Чехова пришёл в 1992 году.

Театральные работы

Театр драмы им. И. Франко
1962 - Мещанин во дворянстве. Ж.-Б. Мольер

  — В степях Украины. А. Корнейчук

Рижский театр юного зрителя
 1965 — На всякого мудреца довольно простоты. А. Островский
 1966 — Приключения Буратино. А. Толстой
 1966 — Варшавский набат. Вадим Коростылёв 
1969 --  Обыкновенная история. В.Розов (по И.Гончарову)
1970 -- Зелёная птичка. К.Гоцци (в латышской труппе театра) 
1971 -- Зелёная птичка. К.Гоцци (в русской труппе театра)

Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина

 1974 --Похождения Чичикова или Мертвые души. Н. Гоголь
1976 -- Беседы с Сократом. Э.Радзинский
1976 -- Зелёная птичка. К.Гоцци
1978 -- Унтиловск. Л.Леонов
1980 -- Высшая мера. В.Арро
1982 -- А существует ли любовь?- спрашивают пожарные. Э.Радзинский
1982 -- Юбилей или Театральный разъезд спустя 225 лет. (Творческий вечер Александринского театра)

=Минский республиканский театр юного зрителя

 1966 — Приключения Буратино. А. Толстой
 1972 --  Зелёная птичка. К. Гоцци
 — С любимыми не расставайтесь. А. Володин
 — Новые приключения Карлсона. А. Линдгрен
 — Счастливые нищие. К. Гоцци
 — Бесплодные усилия любви. У. Шекспир

Театр «Лю Сорнер» (в Париже)
 1991 --Пропавший сюжет. Л. Зорин

Таллиннский русский драматический театр (Эстония) 
1982 -- Блаженный остров. М.Кулиш

1985 -- Сон в летнюю ночь. У.Шекспир

1985 -- Ночная исповедь. А.Арбузов

1985 -- Маскарад. М.Лермонтов (сценография Александра Орлова)

МХТ им. Чехова

 1993 -- Блаженный остров. М. Кулиш
 1995 -- Маскарад. М. Лермонтов
 1998 -- Сон в летнюю ночь. У. Шекспир
2000 — "Венецианский антиквар" К. Гольдони
 2003 --Учитель словесности. В. Семеновский (сочинение на темы Ф. Сологуба)

Театр «Эрмитаж»
  — Путешествие Вениамина Третьего в Святую землю (автор пьесы и режиссёр). М. Мойхер-Сфорим
  — Последнее письмо (композиция и постановка). По роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба»

Фильмография

Режиссёрские работы
  — Рыбки захотелось… К/ст им. Довженко
  — Счастливые нищие. Телеверсия спектакля Минского республиканского молодёжного театра по пьесе Карло Гоцци

Актёрские работы 
  — Долгое прощание. Экранизация повести Юрия Трифонова. Режиссёр: Сергей Урсуляк

Взгляды 
Из режиссёров боготворит Мейерхольда, из драматургов обожает Гоцци, лучший в мире театр для него — комедия дель арте.

Интересные факты 
 Родом из театральной семьи: бабушка, Анна Николаевна Галицкая, была известной актрисой.
 Имеет каллиграфический почерк.

Статьи 
 Нам не страшен мелкий бес? Ирина Алпатова, Планета Красота, 4.10.2003
 Неча на зеркало плевать… Елена Ямпольская, Русский курьер, 3.06.2003
 Неподражаемо противный спектакль. Марина Шимадина, Коммерсантъ, 22.05.2003
 Поэзия и проза «Эрмитажа». Наталья Казьмина. Первое сентября, 3.09.2005
 Смотреть в глаза невыносимо. Григорий Заславский, Независимая газета, 27.05.2005
 Кто в доме хозяин? Наталья Казьмина. Планета Красота, № 7-8, 2008
 Режиссёр на пенсии. Григорий Заславский, Независимая газета, 23.05.2008
 Николай Шейко стал заведующим. Ольга Фукс, Вечерняя Москва, 27.05.2008
 Человек на букву «К». Виктор Гвоздицкий. Петербургский театральный журнал, № 2, 1999

Награды 
 Орден Дружбы (5 апреля 2009 года)

Примечания

Ссылки 
 Николай Михайлович Шейко. Пресса о Шейко.
 Московский театр Эрмитаж о Шейко. Пресса о Шейко.
 Человек на букву «К». Виктор Гвоздицкий.
 В творческом отпуске. К 75-летию режиссёра Николая Шейко
Энциклопедия "Русский драматический театр" - изд. "Большая российская энциклопедия", М. 2001г. Стр. 534.